Saint-Amour steht für:
 Wilhelm von Saint-Amour (franz.: Guillaume de Saint-Amour; * zwischen 1200 und 1210, † 1272), weltgeistlicher Theologe

Orte in Frankreich:
 Saint-Amour, Gemeinde im Département Jura, Hauptort des Kantons Saint-Amour
 Saint-Amour-Bellevue, Gemeinde im Département Saône-et-Loire
 Saint-Amour (Weinbaugebiet), Weinbaugebiet des Beaujolais im Département Saône-et-Loire